Montesanesi – abitanti di Montesano (Filighera)
Montesanesi – abitanti di Montesano Salentino
Montesanesi – abitanti di Montesano sulla Marcellana